Двойное () — озеро на территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км², площадь водосборного бассейна — 15,7 км². Располагается на высоте 72,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с севера на юг. Озеро условно состоит из двух практически равных по площади плёсов, разделённых узким проливом. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из южной оконечности озера вытекает река Красновка, которая, протекая озеро Капитоновское, впадает в озеро Бородинское, из которого вытекает безымянная протока, впадающая в озеро Михалёвское, из которого вытекает река Козловка, впадающая в озеро Любимовское. Из Любимовского воды по реке Дымовке попадают в Вуоксу.

В озере около десятка безымянных островов различной площади, и их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Название озера переводится с финского языка как «икс-озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012417.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Любимовского озера
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)